Kirchwald ist der Name folgender Orte:
 Kirchwald, Gemeinde in Rheinland-Pfalz
 Kirchwald (Gemeinde Nußdorf am Inn), Wallfahrtsort in der Gemeinde Nußdorf am Inn mit der Kirche Mariä Heimsuchung (Kirchwald)
 Kirchwald (Gemeinde Seefeld), Ort der Gemeinde Seefeld in Tirol
Siehe auch:
Kirchenwald